Чебишев В'ячеслав Олексійович (* 1969) — заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України, майстер спорту та національний суддя зі спорту (мотоспорт).
 Чебишев Ігор Сергійович — заслужений лікар України.

Примітки